Els lampírids (Lampyridae) són una família de coleòpters polífags de la superfamília dels elateroïdeus, notables per llur capacitat de produir llum, fenomen conegut com a bioluminescència, per bé que no són els únics coleòpters que en produeixen. Hom en coneix 2.200 espècies, la major part tropicals. A Catalunya són freqüents les espècies Lampyris noctiluca i Nyctophila reichii.

Noms comuns 
Donat que són insectes molt populars, reben una gran quantitats de noms comuns, especialment referits a les femelles i les larves; entre d'altres: lluernes, belluernes, llumeneres, llumenetes, llumetes, llanternes, cuques/cuquet(e)s/cucs/verms/papes de llum, papes llumeneres, cuques llumeres, cuques/papes de Sant Joan, cuques de Nostre Senyor, cucs/verms lluents, cucs de llumeneta, cuquets de llumeta, flarets, pastoretes, marietes de llum, papallums o papollums.

Taxonomia 
Els lampírids inclouen 5 subfamílies:

 Subfamília Psilocladinae McDermott, 1964
 Subfamília Amydetinae Olivier, 1907
 Subfamília Lampyrinae Rafinesque, 1815
 Subfamília Luciolinae Lacordaire, 1857
 Subfamília Photurinae Lacordaire, 1857

Referències